ANP peut faire référence à :
 , un groupe de musique expérimentale japonais ;
 acide nucléique peptidique, un type d'acide nucléique artificiel ;
  devenue Areva NP, la filiale du groupe Areva spécialisée dans l'ingénierie des réacteurs des centrales nucléaires ;
 Agence nigérienne de presse, l'agence de presse du Niger ;
 , l'Agence nationale du pétrole au Brésil ;
 American Nazi Party (en français, Parti nazi américain), un parti politique américain ;
 Analytic Network Process, une méthode d'aide à la décision développée par Thomas Saaty ;
 Appareil normal de protection : masque à gaz standardisé de l'armée française (version actuelle: ANP VP F1) ;
  :
 Armée nationale populaire, en Algérie ;
 Armée nationale populaire, dans l'ancienne Allemagne de l'Est ;
 Assemblée nationale populaire, en République populaire de Chine ;
 Atrial Natriuretic Peptide  (en français, facteur natriurétique auriculaire), une hormone polypeptidique sécrétée par le cœur ;
 , un parti politique pakistanais, pro-pachtoune, de gauche et laïc ;
 .